Fraumeni ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Fraumeni (* 1949), US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin und Ruderin
 Joseph F. Fraumeni (* 1933), US-amerikanischer Krebsforscher und Epidemiologe